Нижа:
 Нижа — деревня в Долгощельском сельском поселении Мезенского района Архангельской области
 Нижа — река в Мезенском районе Архангельской области, впадает в Белое море